Le Bateau peut désigner :

Oeuvres 

 Le Bateau, un découpage d'Henri Matisse de 1953 ;
 Le Bateau ou Le Styx (Das Boot), roman de Lothar-Günther Buchheim paru en 1973 ;
 Le Bateau (Das Boot), film allemand de Wolfgang Petersen sorti en 1981 ;
 Le Bateau (The Boat), neuvième épisode de la saison 9 de The Office diffusé en 2012.

Voir aussi